Squaw Valley (Fresno County), een plaats in Fresno County in de Verenigde Staten
 Olympic Valley of Squaw Valley, een plaats in Placer County in de Verenigde Staten
 Palisades Tahoe, een Amerikaans skigebied waar de Olympische Winterspelen van 1960 plaatsvonden, Squaw Valley genoemd tot 2021